Wybory parlamentarne w Szwajcarii odbyły się 21 października 1975. Frekwencja wyborcza wyniosła 48,1%.

Socjaldemokratyczna Partia Szwajcarii otrzymała najwięcej głosów. SPS/PSS i Radykalno-Demokratyczna Partia Szwajcarii stały się największymi partiami w Radzie Narodowej, zdobywając po 51 z 200 mandatów.

Wyniki wyborów

Bibliografia 
 October 21, 1979 General Election Results - Switzerland Totals

1979 w Szwajcarii
1979
Szwajcaria